Бойтар () — угорське прізвище:
 Анна Бойтар (1940) — угорська перекладачка.
 Ендре Бойтар (1940) — угорський літературознавець і перекладач.

Угорські прізвища